Андрей Николов може да се отнася за:
 Андрей Николов (1878 – 1959), български скулптор, преподавател в Художествената академия
 Андрей Николов (1963 – 2014), български банкер (изп. директор на ТБ „Банка ДСК“, директор на ТБ „Средец“)
 Андрей Николов (р. 1984), български волейболист („Нефтохимик“, Бургас)
 Андрей Николов (р. 1990), български волейболист (ЦСКА, София)
 Андрей Николов, български бизнесмен и бизнес обучител